Wuolijoki ou Vuolijoki est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Hella Wuolijoki (1886-1954), écrivaine estonienne
Juha Wuolijoki (né en 1969), réalisateur et scénariste finlandais
 Jaakko Wuolijoki (1914-1982), professeur de génie mécanique, fils de Wäinö Wuolijoki
 Juho Wuolijoki (1843–1911), député 
 Serafina Wuolijoki, née Lagervik (1851-1939), 
 Sulo Wuolijoki (1881-1957), avocat, journaliste et homme politique, 
 Vappu Tuomioja, née Wuolijoki (1911-1998), écrivain
Wäinö Wuolijoki (1872-1947), homme politique finlandais

Toponyme 
 Vuolijoki, ancienne municipalité finlandaise 
 Vuolijoki, quartier de Kajaani
 Vuolijoki, village d'Hauho
 Vuolijoki rivière se déversent dans l'Oulujärvi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois